La Miel – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
  La Miel – fiume della Colombia